Campionatul European de Baschet Masculin din 2022 a fost cea de-a 41-a ediție a campionatului EuroBasket, organizat de FIBA Europe. A fost prima de când s-a convenit ca acesta să aibă loc o dată la patru ani, cu un sistem de calificare similar cu cel al FIBA Basketball World Cup. Inițial a fost programat să aibă loc între 2 și 19 septembrie 2021, dar din cauza pandemiei COVID-19 și a amânării ulterioare a Jocurilor Olimpice de vară din 2020 pentru 2021, a fost amânat pentru perioada 1-18 septembrie 2022.

La fel ca la cele două ediții anterioare, turneul a fost găzduit în comun de patru țări. Meciurile din faza grupelor au avut loc în Cehia, Georgia, Germania și Italia. Faza eliminatorie s-a jucat la Berlin, Germania.

Alegerea gazdelor
Pentru EuroBaschet 2015 și 2017, FIBA Europe a deschis trei opțiuni de licitație pentru găzduire: găzduirea unei grupe preliminare, găzduirea turului final sau găzduirea întregului turneu. În cele din urmă, fiecare dintre aceste două turnee a fost găzduit în patru orașe din patru țări. Pentru a treia oară, turneul va fi găzduit de patru națiuni.

Șapte țări au depus candidaturi separate pentru a găzdui Eurobaschet 2022:

  (Praga)
  (Tallinn)
  (Tbilisi)
  (Köln, etapa grupelor și Berlin, finala)
  (Budapesta)
  (Milano)
  (Ljubljana)

Cehia, Georgia, Germania și Italia au fost alese pentru a găzdui competiția la 15 iulie 2019 la ședința comitetului central din München, Germania.

Arene

Calificări
Calificările au început în noiembrie 2017, nouă echipe participând la precalificări, inclusiv cele cinci echipe eliminate din precalificările europene pentru Cupa Mondială 2019. Co-gazdele (Cehia, Georgia, Germania și Italia) au participat la calificări, deși erau deja calificate la EuroBaschet 2022. După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, Rusia a fost exclusă din turneu și înlocuită de Muntenegru.

Tragerea la sorți
Tragerea la sorți a avut loc la 29 aprilie 2021 în Berlin, Germania.

Capi de serie
Cele 24 de echipe au fost împărțite în urne valorice conform clasamentului FIBA.

Rusia a fost înlocuită de Muntenegru.

Runda preliminară

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Runda eliminatorie

Referințe

Legături externe

FIBA Europe

Campionatul European de Baschet
baschet
2022 în sport
Baschet
Baschet
Baschet
Baschet